Ikerasannguaq bezeichnet:
 Ikerasannguaq (Sund, bei Aasiaat) (Smallesund), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Alluttoq) (Smallesund), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, bei Oqaatsut), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Qasigiannguit), Sund im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, bei Ikerasak), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Salliaruseq), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Talerua), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, Tuullittalik) (auch Tuullittallip Ikerasanngua), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikerasannguaq (Sund, bei Uummannaq), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland